Miejscowości w USA:
 Aquilla – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Aquilla – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill